A Grande Viagem pode se referir a:

Le Grand Voyage, filme francês de 2003 
A Grande Viagem, novela brasileira da Rede Excelsior (1965)
A Grande Viagem (série), minissérie brasileira da TV Brasil (2017)

Desambiguação